

Anno 
 956 o 956 a.C.

Codici 
 956 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Observatorio Pozuelo, di Madrid

Matematica 
 956 – numero